wetenschappelijk bureau, een aan een Nederlandse politieke partij gelieerde denktank
 onderzoeksinstituut, een organisatie gericht op de ontwikkeling van wetenschap, de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek, of beide